Botswana
Hebron –  villaggio del Distretto Meridionale
 Canada
Hebron – comunità dell'Isola del Principe Edoardo
 Palestina
 Hebron – città della Cisgiordania
 Stati Uniti d'America
Hebron – città della Contea di Tolland, Connecticut
Hebron – città della Contea di Morton, Dakota del Nord
Hebron – villaggio della Contea di McHenry, Illinois
Hebron – città della Contea di Porter, Indiana
Hebron – CDP della Contea di Boone, Kentucky
Hebron – città della Contea di Oxford, Maine
Hebron – città della Contea di Wicomico, Maryland
Hebron – township della Contea di Cheboygan, Michigan
Hebron – capoluogo della Contea di Thayer, Nebraska
Hebron – città della Contea di Grafton, New Hampshire
Hebron – città della Contea di Washington, New York
Hebron – villaggio della Contea di Licking, Ohio
Hebron – CDP della Contea di Lebanon, Pennsylvania
Hebron – città della Contea di Denton, Texas
Hebron – città della Contea di Jefferson, Wisconsin